Brouwerij De Arend (Alveringem), een voormalige brouwerij te Alveringem;
 Brouwerij De Arend (Brugge), een voormalige brouwerij te Brugge;
 Brouwerij De Arend (Hoboken), een bierfirma en voormalige brouwerij in Hoboken.